Елена Константинова:
 Константинова, Елена Владимировна (Муртазаева; род. 1981) — российская волейболистка.
 Константинова, Елена Владимировна (Алёна Званцова; род. 1971) — российский режиссёр и сценарист.